Ademuz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ademuz (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Ademuz (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar